Berliner Schule steht für folgende Schulen:

Bildende Kunst:
 Berliner Bildhauerschule
 Berliner Schule der Architektur, siehe Schinkelschule

Musik:
 Erste Berliner Liederschule, Komponistenschule
 Berliner Schule (Arnold Schönberg)
 Berliner Schule (Elektronische Musik), Stilrichtung

Wissenschaft:
 Berliner Schule (Ägyptologie)
 Berliner Schule (Kunstgeschichte)
 Berliner Schule (Linguistik)
 Berliner Schule (Psychologie)
 Berliner Schule (Vergleichende Musikwissenschaft)

Weitere:
 Berliner Schule (Album), Album von Farin Urlaub
 Berliner Schule (Film), Stilrichtung
 Berliner Schule (Schach)
 Berliner Schule der Didaktik, siehe Berliner Modell (Didaktik)